Роберт Гумний, также Гумны (; ) — польский футболист, защитник немецкого клуба «Аугсбург» и сборной Польши.

Клубная карьера 
Гумний является воспитанником польского «Леха». С сезона 2015/2016 привлекался к главной команде. 19 марта 2016 года дебютировал в польском первенстве в поединке против «Легии», выйдя на замену на 90-ой минуте вместо Томаша Кенджоры. Всего в дебютном сезоне провёл четыре матча, из них дважды появлялся в стартовом составе.

С сезона 2016/17 является основным защитником команды.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Польши различных возрастов. Являлся основным защитником команды до 19 лет. Принимал участие в отборочных матчах к юношеским чемпионатам Европы, однако вместе со сборной в финальную часть не выходил.

Дебют в национальной сборной Польши состоялся 11 ноября 2020 года в товарищеском матче против Украины (2:0).

Достижения 
 Обладатель Суперкубка Польши: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Подбескидзе»
Игроки ФК «Аугсбург»